Крук (округ, Орегон)
Крук (округ, Вайомінг)